Рулье () французская фамилия.

Известные носители:

 Карл Францевич Рулье (1814—1858) — биолог, профессор Московского университета.